«Andronic» () és un prenom grec compost dels mots ἀνήρ 'home' i νίκη 'victòria. Els personatges següents porten aquest nom:
 Andronic d'Olint (), militar del Regne de Macedònia
 Livi Andronic (284 - ), poeta grec en llengua llatina
 Andronic (), metge de l'antiga Grècia
 Andronic de Macedònia (), militar del Regne de Macedònia
 Andronic d'Etòlia (), militar de la Lliga Etòlia
 Andronic de Pèrgam (), polític del Regne de Pèrgam
 Andronic de Cirros (), astrònom de l'antiga Grècia
 Andronic de Rodes (), filòsof editor de l'obra d'Aristòtil
 Andronic de Pannònia ( dC), personatge del Nou Testament
 Andronic (), epigramatista egipci en llengua grega
 Emperadors romans d'Orient: 
 Andrònic I Comnè (1183-1185)
 Andrònic II Paleòleg (1282-1328)
 Andrònic III Paleòleg (1328-1341)
 Andrònic IV Paleòleg (1376-1379)
 Andrònic V Paleòleg (1403-1407)
 Prínceps romans d'Orient:
 Andrònic Comnè (1091-1131), fill d'Aleix I Comnè
 Andrònic Comnè (1108-1142), fill de Joan II Comnè
 Andrònic Paleòleg (1400-1428), fill de Manuel II Paleòleg
 Emperadors de Trebisonda:
 Andrònic I Gidos (1222-1235)
 Andrònic II de Trebisonda (1263-1266)
 Andrònic III de Trebisonda (1330-1332)
 Andrònic Ducas (1006-1077), noble de l'Imperi Romà d'Orient
 Andrònic Ducas Paleòleg (1083-1118), noble de l'Imperi Romà d'Orient
 Andrònic Camàter (1110-1175), alt funcionari de l'Imperi Romà d'Orient
 Andrònic Paleòleg (), alt funcionari de l'Imperi Romà d'Orient
 Andrònic Ducas Àngel (1133-1185), noble de l'Imperi Romà d'Orient
 Andrònic Paleòleg (1190-1248), alt funcionari de l'Imperi de Nicea
 Andrònic Asen (), senyor del Principat d'Acaia

Notes

Referències